Тана́гра () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Беотию в периферии Центральной Греции. Население  жителяей по переписи 2011 года. Площадь 461,023 квадратного километра. Плотность 42,15 человека на квадратный километр. Административный центр — Схиматарион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Василиос Пергалиас ().

В 2011 году по программе «Калликратис» произошло слияние общины Танагры и общин Дервенохории, Инофиты и Схиматариона.

Административное деление 

По закону ΦΕΚ 270 от 24 декабря 2014 года в общине (диме) Танагре создана еще одна общинная единица — Дилеси и община стала делиться на 5 общинных единиц. Площади в таблице даны по состоянию на 2015 год, до вступления изменений в силу.

Примечания

Ссылки 
 

Беотия
Димы Греции